Kujaffik bezeichnet:
 Kujaffik (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kujaffik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kujaffik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland